Prin cvadratură sau cuadratură se pot înțelege:
 Cvadratură, în geometrie, este operația construirii numai cu rigla și compasul a unui pătrat care să aibă aria egală cu cea a unei figuri date.
 Cvadratura cercului, caz particular;
 Cvadratura parabolei este un tratat de geometrie, scris de Arhimede, în secolul al III-lea î.Hr.
 În astronomie, o planetă sau un satelit este în cvadratură atunci când diferența longitudinii cerești dintre obiect și Soare este egală cu 90°.
 În fizică sau în electronică, două semnale sinusoidale cu aceeași perioadă sunt în cvadratură dacă ele sunt în defazaj de π/2.

Vezi și
  (abreviat LQDN), o asociație de apărare a drepturilor și libertăților cetățenilor pe Internet, fondată în 2008.

Note